Курт:
 Курт — немецкое мужское имя.
 «Курт» — короткометражный фильм Адарши Бенджамин на основе образов Курта Кобейна (США, 2012).

Фамилия 
 Курт, Андреа (род. 1957) — немецкая гребчиха.
 Курт, Владимир Гдалевич (род. 1933) — советский и российский астрофизик.
 Курт, Годфруа (1847—1916) — бельгийский историк.
 Курт, Изабель (род. 1988) — швейцарская кёрлингистка.
 Курт, Йеппе (род. 1984) — датский футболист, нападающий.
 Курт, Оксана Фёдоровна (род. 1984) — азербайджанская волейболистка.
 Курт, Рихард (1908—1970) — немецкий кондитер.
 Курт, Сабахудин (1935—2018) — боснийский певец, представитель Югославии на «Евровидении 1964».
 Курт, Синан (род. 1996) — немецкий футболист, полузащитник.
 Курт, Хусния (1900—1959) — югославский учёный-химик.
 Курт, Эрнст (1886—1946) — швейцарский теоретик музыки и музыкальный психолог.
 Курт, Яшар (род. 1968) — турецкий рок-музыкант.

Топоним 
 Курт — коммуна в департаменте Эн (Франция).
 Курт — исчезнувшее село на территории Судакского горсовета (Крым).
 Курт — река в Башкирии.

См. также 
 Курт, или курут () — тюркский кисломолочный продукт.